Westfalen steht für:

 eine Stammesgruppe des germanischen Stammesverbandes der Sachsen, siehe Sachsen (Volk)#Westfalen
 der westfälische Sprachraum, siehe Westfälische Dialekte

 Westfalen, Landesteil im Bundesland Nordrhein-Westfalen und eine historische Landschaft
 Westfalen (Stammesherzogtum Sachsen), westlicher Teil des mittelalterlichen Sachsenlandes
 Westfalen (Zeitschrift), Zeitschrift des Vereins für Geschichte und Altertumskunde Westfalens
 Herzogtum Westfalen, ein historisches Herzogtum (Nebenland von Kurköln)
 Westfälischer Reichskreis, einer der zehn Reichskreise, in die unter Kaiser Maximilian I. 1500 bzw. 1512 das Heilige Römische Reich eingeteilt wurde
 den Westfalengau, eine mittelalterliche Gaugrafschaft an Ruhr und Lippe
 Königreich Westphalen, ein napoleonisches Königreich
 Provinz Westfalen, eine Provinz Preußens
 Westfalen AG, ein Technologieunternehmen in den Geschäftsfeldern Gase, Energieversorgung und Tankstellen
 Westfalen (Schiff, 1905)
 Westfalen (Schiff, 1972), Fähre der Reederei AG Ems
 SMS Westfalen, ein Linienschiff der Kaiserlichen Marine

Siehe auch:

 Westfale
 Westfalenterrier
 Westfälisch 
 Westphalen
 Westfalia
 Westphalia